Prästsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Prästsjön, Småland, sjö i Vimmerby kommun,  (21,5 ha)
Prästsjön (Husby-Oppunda socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (40,7 ha)
Prästsjön (Näshulta socken, Södermanland, 656518-153192), sjö på sockenallmänningen i Näshulta socken, i Eskilstuna kommun, 
Prästsjön (Näshulta socken, Södermanland, 656628-152467), sjö på Magda och Vidökna ägor i Näshulta socken, Eskilstuna kommun,  (31,5 ha)
Prästsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (17,4 ha)
Prästsjön (Umeå socken, Västerbotten, 707238-171775), sjö i Umeå kommun,  (7,43 ha)
Prästsjön (Umeå socken, Västerbotten, 708911-171335), sjö i Umeå kommun,

Se även
Prästasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn